Dittgen ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Dittgen (1956–2007), deutscher Politikwissenschaftler
 Marco Dittgen (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Maximilian Dittgen (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Dittgen (1912–1997), deutscher Heimatforscher

Siehe auch:
 Ditgen